Стефан Ковачевић је име и презиме следећих људи:
Стефан Ковачевић, епископ нишки 1862.
Стефан Ковачевић (1994), српски фудбалер
Стефан Ковачевић (1995), српски одбојкаш

Види још 
 Стеван Ковачевић
 Стефан Ковач